— японская фамилия.

Известные носители:
 Синода, Кэндзи (род. 1953) — японский дипломат.
 Синода, Кэнъити (род. 1942) — якудза, шестой и текущий кумитё (верховный «крёстный отец») Ямагути-гуми, крупнейшей организации якудза Японии.
 Шинода, Лоуренс (1930—1997) — американский автомобильный дизайнер компании «Дженерал Моторс».
 Шинода, Майк (род. 1977) — американский гитарист, вокалист, один из участников группы Linkin Park.
 Синода, Марико (род. 1986) — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
 Синода, Масахиро (род. 1931) — японский кинорежиссёр.
 Синода, Нобору (1952—2004) — японский кинооператор.